Steinbergturm steht für:

 Steinbergturm, Aussichtsturm auf dem Steinberg im Goslarer Stadtteil Steinberg (Goslar), Niedersachsen
 Steinbergturm, Aussichtsturm auf dem Steinberg bei Wernesgrün, Sachsen, siehe Steinberg bei Wernesgrün #Geschichte